Niemcy:
 Andreasberg – dzielnica gminy Bestwig w powiecie Hochsauerland, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Sankt Andreasberg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Goslar